Het seizoen 2014/15 van de Topklasse is het vijfde seizoen van deze voetbalcompetitie op het derde niveau in Nederland. Er zijn twee afdelingen; de Topklasse zaterdag en de Topklasse zondag.

Zowel de Topklasse zaterdag als Topklasse zondag gaan van start met vier nieuwe clubs.

De kampioenen Kozakken Boys en FC Lienden speelden na afloop van de competitie in een tweeluik tegen elkaar om het algemeen amateurkampioenschap van Nederland, dat gewonnen werd door Lienden.

Enkel Lienden had in een vroeg stadium aangegeven promotie naar de Jupiler League te willen overwegen, maar zag daar in een later stadium toch vanaf.. Ook toen er wegens het terugtrekken van Jong FC Twente uit de Jupiler League een plaats vrijkwam, promoveerde Lienden uiteindelijk niet.

In beide Topklassen degraderen de nummers 14, 15 en 16. De beide nummers 13 speelden samen met de periodekampioenen van de drie verschillende Hoofdklassen van hun afdeling (zaterdag of zondag) een nacompetitie om degradatie naar de Hoofdklasse te voorkomen en zich te handhaven in de Topklasse.

Kampioen/Degradatie

Zaterdag

Clubs

Competitie

Eindstand

Uitslagen

Zondag

Clubs

Competitie

Eindstand

Uitslagen

Algeheel amateurkampioenschap 
Sinds 1969 spelen de zaterdag- en zondagkampioen om het Algeheel amateurkampioenschap van Nederland. Sinds de invoering van de topklasse als hoogste amateurniveau zijn de beide kampioenen automatisch amateurkampioen van Nederland in hun afdeling.

Topklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2014/15